

Aziende
Ansaldo – azienda meccanica italiana, da cui sono poi derivate le altre società in cui il nome Ansaldo compare nella ragione sociale
Ansaldo Energia – azienda produttrice di centrali elettriche
Ansaldo STS – società attiva nei prodotti e servizi industriali
Ansaldo Nucleare – azienda produttrice di centrali nucleari di terza generazione raffreddate ad acqua
Ansaldo Meccanico Nucleare – azienda del settore nucleare confluita in Ansaldo Nucleare nel 1989
Ansaldo Signal – holding di partecipazione attiva dal 1996 al 2009
Ansaldo-San Giorgio – azienda del settore della cantieristica attiva tra il 1918 e il 1927
Ansaldo-San Giorgio – azienda del settore dell'elettrotecnica e della meccanica, attiva tra il 1949 e il 1985
Fondazione Ansaldo – istituzione dedicata ai temi della cultura economica, d'impresa e del lavoro
S.A. Ansaldo – azienda automobilistica attiva dal 1919 al 1932

Onomastica
Ansaldo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Francesco Ansaldo Teloni – vescovo di Macerata e Tolentino
 Giovanni Ansaldo – giornalista e scrittore italiano
 Giovanni Ansaldo – imprenditore, ingegnere, architetto e accademico italiano
 Giovanni Andrea Ansaldo – pittore italiano
 Giuseppe Ansaldo – politico italiano
 Pericle Ansaldo – scenografo italiano

Veicoli
Ansaldo – prototipo di autoblindo dell'azienda omonima
Ansaldo S.V.A. – famiglia di biplani da ricognizione e bombardamento italiani
Ansaldo AC.2 – aereo da caccia monomotore ad ala alta a parasole
Autoblindo Fiat-Ansaldo – autoblindo del Regio Esercito
Fiat-Ansaldo A.S.1 – monoplano monomotore
Volvo-Mauri B59 Ansaldo – modello di filobus

Pagine correlate 
Ansaldi
Vittorio Ansaldo